«Автопортрет» (1498)
 «Автопортрет в одежде, отделанной мехом» (1500)
 «Автопортрет обнажённым» (1500—1512)
 «Автопортрет с чертополохом» (1493)